HMS Ajax je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ajax (1765) 
 HMS Ajax (1880) 
 HMS Ajax (1912) 
 HMS Ajax (1934)

Ajax